Сезон 2018/19 — 109-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 108-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица. Чемпионский раунд

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Основной раунд

Чемпионский раунд

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2018/19
Fanclub Austria 80 — 2018/19
Чемпионат Австрии 2018/19 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2018/19 на сайте AustriaSoccer.at

2018/2019
Аустрия Вена